AWZ P70, een personenauto van VEB Sachsenring Automobilwerk Zwickau (DDR)
 P70 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 70, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament